Ваља Сасулуј има више значења:

 Ваља Сасулуј (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Сасулуј (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији